Niagara može označavati:

Zemljopis 
 Niagara, rijeka u Sjevernoj Americi
 Slapovi Niagare, slapovi na rijeci Niagari
 Niagara (poluotok), između jezera Ontario i Erie

SAD 
 Niagara County, New York
 Niagara, New York, grad
 Niagara, North Dakota, grad
 Niagara, Wisconsin, grad
 Niagara (town), Wisconsin, grad
 Fort Niagara, u blizini Youngstown, New York

Kanada 
 Niagara-on-the-Lake
 Niagara Falls, Ontario
 Regional Municipality of Niagara
 Niagara, Toronto, dio grada Toronta

Umjetnost 
 Niagara, film iz 1953. godine u kojem glumi Marilyn Monroe